

Sigle 
Geographic information system – Sistema informativo geografico
Gas-insulated-switchgear – sottostazioni elettriche isolate in SF6
Groupe d'Intervention Spécial – forze speciali algerine
Gruppo di intervento speciale – forze speciali dell'Arma dei Carabinieri

Codici 
 GIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gisborne (Nuova Zelanda)
 gis – codice ISO 639-3 della lingua giziga settentrionale
 GIS – codice ISO 3166-2:NZ della baia di Hawke (Nuova Zelanda)

Mineralogia 
 Gis – abbreviazione di gismondina

Altro 
 Gis – personaggio del manga Dragon Ball
Gis Gelati - azienda dolciaria italiana

Note